Hochstadt kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Vysoké nad Jizerou, ort, Liberec, Okres Semily,

Tyskland 

 Hochstadt am Main, ort, Bayern, Oberfranken, 
 Hochstadt (Pfalz) – kommun, Rheinland-Pfalz,